Abhishek Kapoor (né en 1971), réalisateur, scénariste et acteur indien ;
 Aditya Roy Kapoor (né en 1985), acteur indien ; 
 Anil Kapoor (né en 1959), acteur indien ;
 Anish Kapoor (né en 1954), sculpteur britannique d'origine indienne ;
 Arjun Kapoor (né en 1985), acteur indien ;
 Harshvardhan Kapoor (né en 1990), acteur indien ;
 Janhvi Kapoor (née en 1997), actrice indienne ;
 Karan Kapoor (né en 1962), acteur et mannequin indien ;
 Kareena Kapoor (née en 1980), actrice indienne ;
 Karisma Kapoor (née le 1974), actrice indienne ;
 Kunal Kapoor (né en 1977), acteur indien ;
 Mahendra Kapoor (1934-2008), chanteur de play-back indien ;
 Mona Shourie Kapoor (1964-2012), réalisatrice indienne ;
 Prithviraj Kapoor (1901-1972), comédien indien ;
 Raj Kapoor (1924-1988), acteur, producteur, réalisateur et scénariste indien ;
 Ranbir Kapoor (né en 1982), acteur indien ;
 Randhir Kapoor (né en 1947), réalisateur, producteur et acteur indien ;
 Rhea Kapoor (née en 1987), productrice indienne ;
 Rishi Kapoor (1952-2020), acteur indien ;
 Satyendra Kapoor (1931-2007), acteur indien ;
 Shahid Kapoor (né en 1981), acteur indien ;
  (né en 1952), acteur indien ;
 Shammi Kapoor (1931-2011), acteur indien ;
 Shashi Kapoor (1938-2017), acteur indien ;
 Shraddha Kapoor (née en 1989), actrice indienne ;
 Sonam Kapoor (né en 1985), actrice indienne ;
 Vaani Kapoor (1988-), actrice indienne.

Patronyme indien